Salies kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saliès, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Salies-de-Béarn, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Salies-du-Salat, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,